Cal Pi Gros és una masia situada al municipi de Navès, a la comarca catalana del Solsonès. Es troba entre la rasa de la Cabra i la rasa d'Albereda.

Pi Gros